Лейк-В'ю:

Лейк-В'ю — місто в штаті Айова
 Лейк-В'ю — містечко в штаті Алабама
 Лейк-В'ю — місто в штаті Арканзас
 Лейк-В'ю — невключена територія в штаті Індіана
 Лейк-В'ю — тауншип в штаті Міннесота
 Лейк-В'ю — невключена територія в штаті Міссісіпі
 Лейк-В'ю — містечко в штаті Південна Кароліна
 Лейк-В'ю — статистично обумовлена місцевість в штаті Техас
 Лейк-В'ю — округ в Чикаго, штат Іллінойс

Див. також 
 Лейкв'ю